Trzęsienie ziemi na Jawie (maj 2006)
 Trzęsienie ziemi na Jawie (lipiec 2006)
 Trzęsienie ziemi na Jawie (2009)